Amerikai Egyesült Államok
Carus (Oregon)
személyek
Carus római császár
Titus Lucretius Carus, római költő
6240 Lucretius Carus, a római költőről elnevezett kisbolygó